Янда — фамилия и топоним.

Топоним 
 Янда (приток Вочи) — река в России, протекает в Солигаличском районе Костромской области.
 Второе название двух рек, протекающих в Иркутской области. Используется как самостоятельно, так и с прилагательными «Верхняя», «Нижняя»:
 Верхняя Янды (Верхняя Янда)
 Нижняя Янды (Нижняя Янда)
 Янда — деревня в Подкарпатском воеводстве Польши.

Фамилия 
Польская и чешская фамилия (). Известные носители:
 Янда, Антон (1904—1986) — австрийский футболист.
 Янда, Антонин (1892—1961) — чехословацкий футболист.
 Янда, Владимир (1928—2002) — чешский врач и физиотерапевт.
 Янда, Кристина (род. 1952) — польская актриса, прозаик и режиссёр.
 Янда, Маршал (род. 1984) — игрок в американский футбол.
 Янда, Якуб (род. 1978) — чешский прыгун с трамплина.